RWD – zespół konstruktorów lotniczych
 RWD (responsive web design) – technika responsywnego projektowania strony www
 RWD (ang. rear wheel drive) – napęd tylny samochodu.